Als Europameisterschaft 1937 oder EM 1937 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1937 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1937 in Riga (Lettland)
 Boxeuropameisterschaften 1937 in Mailand (Italien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1937 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1937 in London (Großbritannien)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1937 in Prag (Tschechoslowakei)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1937 in Davos (Schweiz)
 Grand-Prix-Europameisterschaft 1937
 Motorrad-Europameisterschaft 1937 in Bremgarten (Schweiz)
 Ringer-Europameisterschaften 1937 in Paris (Frankreich) und in München (Deutsches Reich)
 Ruder-Europameisterschaften 1937 in Amsterdam (Niederlande)

!
1937